Czarny wtorek – 29 października 1929 roku, jeden z pierwszych dni rozpoczynającego się wielkiego kryzysu, synonim paniki giełdowej. W czarny wtorek ceny akcji na Nowojorskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (ang. New York Stock Exchange) spadły średnio o 11,73% (zmiana indeksu Dow Jones Industrial Average) przy rekordowo wysokich obrotach. Tego jednego dnia właścicieli zmieniło ponad 16,4 miliona akcji, co wówczas było niewyobrażalną liczbą – był to rekord niepobity przez kolejnych 40 lat. W ciągu dwóch dni – w poniedziałek i wtorek – z rynku wyparowało 30 mld dolarów.

Czarny wtorek jest uznawany za najgorszy dzień w historii giełdy nowojorskiej.

Zobacz też 
 krach giełdowy
 czarny poniedziałek (1987)
 czarny czwartek (1929)

Przypisy

Bibliografia 
 

Wielki kryzys
Historia gospodarcza Stanów Zjednoczonych
1929 w Stanach Zjednoczonych
Bańki spekulacyjne